Luca Mazzitelli (Roma, 15 de novembro de 1995) é um futebolista profissional italiano que atua como meia.

Carreira 
Luca Mazzitelli começou a carreira no . 

Futebolistas da Itália
Futebolistas da Associazione Sportiva Roma
Futebolistas do F.C. Südtirol-Alto Adige
Futebolistas do Brescia Calcio
Futebolistas da Unione Sportiva Sassuolo Calcio
Futebolistas do Genoa Cricket and Football Club